On-Board diagnóstico ou OBD num contexto automotriz, é um termo genérico que designa a potencialidade de diagnóstico integrado que existe na maioria dos carros e caminhões que circulam atualmente nas estradas.

OBD2 corresponde à segunda versão deste sistema.

Ligações externas

Carplugs

Meios de transporte